Wa kan vise til flere artikler:

 Wa (folk) (佤), en etnisk gruppe i Kina
 Wa (roman) af Mo Yan fra Kina
 Wa (japansk) (和), et lingistisk koncept i japansk sprog
 Wa er også et gammel navn for Japan
 Wa-staten – en de facto uafhængig region i Myanmar
 Wa, Ghana, en by i Ghana

WA er en forkortelse for:
 Washington, delstat i USA
 Western Australia, delstat i Australien